Fietz steht für:

 alternative Bezeichnung des Bestmannes bzw. Fischereiknechts, siehe Bestmann (Seefahrt)

Fietz ist der Familienname folgender Personen:
 Dieter Fietz (* 1942), deutscher Fußballspieler
 Erhard Fietz (1934–2007), Musiker, Komponist
 Ernst Fietz (1890–1988), österreichischer Bauingenieur, Heimatforscher, Autor und Hochschullehrer
 Franz Fietz (* 1941), deutscher Politiker (CDU)
 Gerhard Fietz (1910–1997), deutscher Maler
 Hermann Fietz (1869–1931), Schweizer Architekt und Kantonsbaumeister
 Martina Fietz (1959–2022), deutsche Journalistin 
 Michael Fietz (* 1967), deutscher Langstreckenläufer
 Siegfried Fietz (* 1946), deutscher Liedermacher
 Simone Fietz (* 1978), deutsche Tiermedizinerin, Histologin, Embryologin und Hochschullehrerin
 Wolfgang Fietz (* 1953), deutscher Kletterer

Siehe auch:
 Fiez
 Vietz
 Viez (Begriffsklärung)